Gottschald ist der Familienname folgender Personen:

 Christian August Gottschald (1754–1812), sächsischer Amtmann
 Christian Gottlieb Gottschald (1717–1786), deutscher Unternehmer und Hammerherr
 Erich Gottschald (1887–?), deutscher Verwaltungsjurist und Leiter der Sächsischen Staatskanzlei
 Ernst Gottschald (1795–1871), deutscher Kommunalbeamter und Abgeordneter im Königreich Sachsen
 Isabel Frommelt-Gottschald (* 1974), liechtensteinische Diplomatin und Botschafterin
 
 Kurt Gottschald (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Max Gottschald (1882–1952), deutscher Philologe und Namenforscher
 Michael Gottschald (1597–1674), deutscher frühzeitlicher Unternehmer und Hammerherr im Erzgebirge
 Otto Gottschald (1818–1871), deutscher Maschinenbauer

Siehe auch:

 Spitzenfabrik Anton Gottschald & Comp.
 Gottschaldt